

Localidades 
 Wanda (Minnesota) — cidade do estado de Minessota, Estados Unidos
 Colonia Wanda — cidade da Argentina

Outros 
 Wanda Nevada — filme estadunidense do gênero western
 1057 Wanda — asteroide descoberto em 1925

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão